Olaszország
Nave, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Nave San Rocco, község Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében